Le terme ligne 155 est utilisé pour désigner plusieurs lignes de transports en commun :

Voies ferrées 
 Ligne 155 des chemins de fer belges
 Ligne 155 du réseau ferroviaire national hongrois

Voir aussi 
  

155